Kells kan syfta på;

Geografi

Irland 

 Kells, Meath, ort, Leinster, 
 Kells, Kilkenny, ort, Leinster,

Storbritannien 

 Kells, Antrim – en liten ort i Antrim i Nordirland
 Kells, England – en ort i Whitehaven, Copeland, Cumbria, England
 Kells, Skottland – en civil parish in Dumfries and Dalloway, Skottland

Robotskapade Irlandförgreningar